

1—9 
 2-е отделение конезавода № 34 — Белокаменское
 2-е отделение совхоза «Кабардинский» — Кичмалка
 8-е отделение совхоза «Прималкинский» — Дальное — Дальнее

А 
 Абаево — Урожайное
 Абуково — Залукокоаже
 Асланмурза Анзорово — Лескен 2-й
 Астемирово — Акбаш
 Атажукино-1 — Заюково
 Атажукино-2 — Кызбурун 1-й — Атажукино
 Атажукино-3 — Куба
 Ахлово — Нижний Курп
 Ашабово — Малка

Б—В 
 Бабуково — Сармаково
 Бороково — Арик
 Боташево — Плановское
 Бруненталь — Октябрьское
 Булатово — Терекское
 Верхнее Кожоково — Жемтала
 Верхний Чегем — Булунгу
 Вольный — Пролетарское

Г—И 
 Ганжумово — Раздольное
 Гоффнунгсфельд — Красноармейское
 Джанхотово — Псыгансу
 Догужоково — Аушигер
 Докшоково — Старый Черек
 Докшукино — Нарткала
 Екатериноград — Екатериноградская — Красноградская — Екатериноградская
 Жанхотово — Псыгансу
 Иалбузи — Гадиши — Эльбрус
 Иналово — Карагач
 Исламово — Верхний Курп

К 
 Казачий — Пришибо-Малкинский
 Кайсын Анзорово — Старый Лескен — Анзорей
 Кармово — Каменномостское
 Касаево — Ших-Исмаиловское — Баксаненок
 Кашхатау — Советское — Кашхатау
 Коголкино — Урух
 Колубейко — Славянский
 Коново — Куркужинское — Нижний Куркужин
 Кошероково — Кенже
 Куденетово-1 — Чегем 1-й
 Куденетово-2 — Чегем 2-й
 Курп — Инаркой
 Кучмазукино — Старая Крепость (ныне в составе г. Баксан)

Л—Н 
 Лагерный — Янтарное
 Лафишево — Шариатское — Псыхурей
 Лашкута — Заречное — Лашкута
 Лубзавода — Заводской
 Мисостово — Урвань
 Мкоос — Опытное
 Муртазово — Дейское
 Наурузово — Кызбурун 2-й — Исламей
 Нижнее Клибищевское — Нартан
 Нижнее Кожоково — Нижний Черек
 Новостройка — Красносельское

О—Т 
 Оводовка — Троицкий
 Пригородное — Хасанья
 Пришибская — Майский
 Прохладная — Прохладный
 Птицесовхоз «Прохладненский» — Лесное
 Советское — Новый Безенги — Безенги
 Совхоз «Кабардинский» — Совхозное
 Тамбиево-1 — Кызбурун 3-й
 Тамбиево-2 — Алтуд
 Тахтамышево — Лечинкай
 Терский пенькозавод — Акведук
 Терский пенькозавод — Малый Терек
 Тыжево — Кишпек

У—Я 
 Угольный — Былым
 Урусбиево — Верхний Баксан — Бухаидзе — Верхний Баксан
 Хабаз — Совхозный — Хабаз
 Хапцево — Хамидие
 Хату Анзорово — Старый Урух
 Центральная усадьба конезавода № 34 — Приречное
 Центральная усадьба совхоза «Эльбрусский» — Бедык
 Черек — Бабугент
 Чижок Кабак — Нижний Чегем
 Эбен-Эцер — Советский
 Яникой — Новокаменка — Яникой

Ссылки 
 Реестр зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов на 18/11/2010 Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкария
История Кабардино-Балкарии